К Уэльсу, расположенному на полуострове на западе Великобритании и омываемому с трёх других сторон водой (Ирландское море на севере, пролив Святого Георга на западе, Бристольский залив на юге), относятся более 50 прибрежных островов, крупнейшим из которых является Англси на северо-западе.

Самые крупные острова 
Ниже приведён список наиболее крупных (площадь которых более 0,05 км²) островов:

См. также 
 Список островов Британских островов
 Список островов Великобритании
 
 Список островов Шотландии

Примечания 
 

Списки:Уэльс
Уэльс